Bokar kan avse

Boksläktet – ett växtsläkte
Bokar (bastion) – en bastion i Dubrovnik i Kroatien